

Codici 
 tyl – codice ISO 639-3 della lingua thu lao

Astronomia 
 Tyl – stella della costellazione del Dragone